Зафар ( — «Победа») — имя собственное арабского происхождения, однокоренное с именами Зафарулла и Музаффар. Встречается в разных культурах и народах. Широкое распространение имени обусловлено захватом арабами территорий Средней Азии и близлежащих территорий в конце X века. Так, имя Зафар можно найти у таджиков, узбеков и у турок в варианте Зафер. Имя также могут носить топонимы. В связи с захватами арабами территорий Персии (современный Иран, Узбекистан, Таджикистан и часть территории Афганистана) имя укоренилось в персидской культуре. Означает победу или как имя собственное — «победитель». Существует персидский эпос «Зафар-намэ» — «Книга победы». Аналогичное имя собственное в западных культурах — Виктор или Виктория.

Среди известных носителей 
 Зафар, Рошане — пакистанская предпринимательница и менеджер.
 Хашимов, Зафар Фаррухович
 Гулиев, Зафар Сафар оглы
 Сайидзода, Зафар Шералиевич
 Бахадур Шах Зафар
 Хамид Зафар — шведский педагог и общественный деятель афганского происхождения.

Зафарулла
 Зафрулла, Мухаммад Хан — пакистанский государственный деятель.

Топонимы 
 поселки Зафар в Бекабадском и Аккурганском районах Ташкентской области
 Зафар-Машал — нефтяное месторождение в Азербайджане
 Зафар (Йемен) — город в Химьяре

См. также 
 Zafar — иранская крылатая ракета.
 Персидские имена

Арабские имена